Seven Days steht für:
 Seven Days – Das Tor zur Zeit, TV-Serie
 Seven Days in May, Originaltitel des Films Sieben Tage im Mai
 Seven Days to Live, englischer Titel des Films Du lebst noch 7 Tage 
 Seven Days of Falling, Jazzalbum
Siehe auch:
 7 Days
 Sieben Tage
 7 Tage